Salamandra infraimmaculata  — вид хвостатых амфибий из семейства настоящие саламандры.

Описание 
Достаточно крупная амфибия — может достигать 32 см. Самки обычно крупнее самцов. Кожа спины чёрная с жёлтыми или оранжевыми пятнами. Живот имеет чёрную окраску.

Ареал 
Передняя Азия и Ближний Восток — от Турции до Ирана.

Образ жизни 
Сходен с образом жизни огненной саламандры.

Ссылки 
 Salamandra infraimmaculata on Caudata.org  
 Salamandra infraimmaculata on AmphibiaWeb 

Земноводные Азии
Настоящие саламандры
Животные, описанные в 1885 году